Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Ай Суґіяма виграла титул, перемігши у фіналі Емі Фрейзер з рахунком 4–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

 n/a
  Кімберлі По (півфінал)
  Емі Фрейзер (фінал)
  Ай Суґіяма (переможниця)
  Ші-тін Ван (чвертьфінал)
  Наоко Савамацу (чвертьфінал)
  Наоко Кадзімута (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
  Аннабел Еллвуд (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 Відкритий чемпіонат Японії з тенісу Draw

1997
Одиночний розряд